Шу́мерля () — деревня Шумерлинского района Чувашской Республики России. Административный центр и единственный населённый пункт Шумерлинского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположена в 3 км к северо-западу от одноимённого районного центра — города Шумерли. Ближайшая железнодорожная станция Шумерля расположена там же. К югу от деревни проходит региональная автодорога «Сура». Деревня располагается на берегах реки Шумерлинки, притока Суры.

История 
Первые поселенцы на берегах реки Шумерлинки появились в XV веке. Деревня известна с конца XVIII века. 

Есть две версии происхождения названия деревни — от , «разрушать, срывать, шуметь», от быстрого течения речки, либо от  — «черёмуховое место». От деревни происходит название близлежащей железнодорожной станции Шумерля, открытой в 1916 году, а от неё — название города Шумерля, выросшего впоследствии из пристанционного посёлка.

До 1835 года жители деревни были государственными, до 1863 года — удельными крестьянами. В 1894 году в деревне открылась школа грамоты. В 1931 году образован колхоз «XIV лет Октября».

В 1936 году в деревне родился будущий композитор Алексей Мажуков.

Административная принадлежность 
Деревня входила в состав Ратовской и Языковской волостей Курмышского уезда с XIX века до 1923 года (в том числе Ратовского удельного приказа в 1835—1863 гг.), Языковской волости Сергачского уезда в 1923—1924 гг., Ходаровской волости Ядринского уезда в 1924—1927 гг. В 1927—1935 гг. относилась к Вурнарскому району, с 1935 года относится к Шумерлинскому району, кроме периода 1965—1966 гг., когда находилась в подчинении городского совета города Шумерли. С 1927 года — центр Шумерлинского сельсовета, позднее реорганизованного в Шумерлинское сельское поселение.

Население 

Число дворов и жителей:
 1795 — 20 дворов, 36 мужчин, 25 женщин.
 1869 — 168 мужчин, 203 женщины.
 1897 — 93 двора, 323 мужчины, 339 женщин.
 1926 — 196 дворов, 475 мужчин, 486 женщин.
 1939 — 750 мужчин, 739 женщин.
 1979 — 724 мужчины, 821 женщина.
 2002 — 542 двора, 1054 человека: 494 мужчины, 560 женщин.
 2010 — 438 частных домохозяйств, 1037 человек: 498 мужчин, 539 женщин.

Среди населения деревни — чуваши, русские, татары, мордва (эрзя) и другие.

Современное состояние 
В деревне действуют школа, фельдшерский пункт, клуб, библиотека, отделения связи и Сбербанка, музей, 2 спортплощадки, 5 магазинов, торговый киоск, кафе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Шумерлинского сельского поселения

Населённые пункты Шумерлинского района